Schering (textiel)
Schering en inslag, zie: Weefgetouw
Windschering, de verzamelterm voor zeer lokale, plotselinge veranderingen in de wind
Schering AG, dat in 2006 is gefuseerd met Bayer
Schering-Plough, een Amerikaans farmaceutische multinational
Scheerlijn, gebruikt om een tent stevig op te zetten